Screener steht für:

 Screener (Informatik), Teil eines Compilers
 Screener (Film), Ansichtskopie eines Films sowie darauf basierende Schwarzkopien
 Screener, illegal (in einem Kino) abgefilmtes Werk, siehe Cam-Rip